Dunton (Bedfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Dunton (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Dunton (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Dunton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk